

Geografia 
 Baura – frazione di Ferrara
 Baura – Villaggio nel distretto di Ludhiana, in India

Persone 
 Marina Baura – ex attrice telenovela venezuelana